Deloof oder DeLoof ist der Familienname folgender Personen:

 Catie DeLoof (* 1997), US-amerikanische Schwimmerin
 Gus Deloof (1909–1974), belgischer Musiker
 Pierre-Marie Deloof (* 1964), belgischer Ruderer

Siehe auch:
 Loof